Beestjes (single) - single van Ronnie en de Ronnies uit 1967
 Beestjes (stripreeks) - Nederlandse stripreeks